Calgary-East fut une circonscription électorale fédérale de l'Alberta, représentée de 1917 à 1925.

La circonscription de Calgary-East a été créée en 1914 avec des parties de Calgary et de Macleod. Abolie en 1924, elle fut incorporée dans Calgary-Est.

Députés

 1917-1921 — Daniel Lee Redman, CON
 1921-1925 — William Irvine, Travailliste

CON = Parti conservateur du Canada (ancien)

Lien externe
Circonscription de Calgary-East — 1914 à 1924

Ancienne circonscription fédérale en Alberta